James Carr (golfer), Australisch golfer
 James Carr (hockeyer), Iers hockeyspeler
 James Carr (worstelaar) (1955-2013), Amerikaans worstelaar
 James Carr (zanger) (1942-2001), Amerikaans soul en rhythm & blueszanger
 Jimmy Carr (komiek) (1972), Engels komiek
 Jimmy Carr (voetballer) (1893-1980), Schots voetballer
 J. L. Carr (1912-1994), voornaam Jim, Engels romanschrijver